

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Łączyn – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Jędrzejów
 Łączyn – część wsi Drożyska Wielkie w woj. wielkopolskim, w pow. złotowskim, w gminie Zakrzewo

Zobacz też 
 Lenzen (hist. nazwa polska: Łączyn) – miasto w Niemczech, Meklemburgia